Семнадцатый сезон мультсериала «Симпсоны» транслировался с 11 сентября 2005 по 21 мая 2006 на телеканале Fox.

Сезон получил 2 премии Эмми:
 серия «The Seemingly Never-Ending Story» как «Лучшая анимационная передача»;
 Келси Грэммер за «Лучшее озвучивание» Сайдшоу Боба в серии «The Italian Bob».

Список серий

Примечания 

17
Телесезоны США 2005 года
Телесезоны США 2006 года